Louis Wolff (medicus) (1898–1972), cardioloog, naamgever van een hartritmestoornis
Louis Wolff (violist) (1865–1926), Nederlands violist
Louis Wolf (1824–1887), Amerikaans politicus

Zie ook
Louise Wolff (1978), Deens presentatrice